Yazd steht für:

 Yazd, Stadt im Iran
 Yazd (Provinz), iranische Provinz
 Yazd (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Yazd im Iran